Залив Таутира (), известный также как Якорная Стоянка Кука (), расположен у острова Таити во Французской Полинезии — заморского сообщества Франции в Тихом океане. Залив ограничен мысом Таутира с востока и барьерным рифом с севера и запада. Вход в залив обеспечивается зазором в рифовом барьере шириной около 0,8 км и такой же глубиной.

Примечания 

Заливы Франции
Таити
Заливы Тихого океана
Заливы Австралии и Океании